Diplectanidae är en familj av plattmaskar. Diplectanidae ingår i ordningen Monopisthocotylea, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Diplectanidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Diplectanidae